

Patronyme 

 Amina Belouizdad (1931-2015), journaliste algérienne ;
 Islam Belouizdad (1987-), dit Hayce Lemsi, (1988-), rappeur français ;
 Mohamed Belouizdad (1924-1952), militant indépendantiste algérien.

Toponyme 
 Belouizdad, quartier d'Alger.

Sport 
 Chabab Riadhi Belouizdad, club de football basé à Alger.

Patronyme algérien